Paolo Mengoli – cantante italiano
 Paolo Mengoli – politico italiano
 Paolo Mengoli – album del 1971